O termo Cuanhama pode referir-se:
 À língua cuanhama;
 Aos cuanhamas;
 Ao município do Cuanhama, em Angola.

Desambiguação